Голубец:

 Голубец — блюдо ближневосточной и европейской кухни, завёрнутый в капустные листья мясной фарш.
 Голубец (голбец) — название креста с двускатным покрытием в виде крыши; также собственно крыша для защиты икон и фресок на внешней стене храма.
 Голубец — русский народный танец.
 Голубец — в иконописи голубая краска.

Топоним 
 Голубец — посёлок, Покровский район, Орловская область.
 Голубец — река, приток Оби.

Фамилия 
 Голубец, Иван Карпович (1916—1942) — Герой Советского Союза.
 Голубец, Михаил Андреевич (1930—2016) — советский учёный, украинский государственный и политический деятель.
 Голубец, Павел Васильевич (род. 1947) — российский военачальник и государственный деятель, генерал-полковник.
 Голубец, Томаш (род. 1976) — чешский биатлонист.

См. также 
 Голбец
 Голубчиков